Anna Orleánská (1464 – 1491, Poitiers) byla abatyše z kláštera Fontevrault.

Život 
Narodila se roku 1464 jako dcera vévody Karla Orleánského a Marie Klevské. Roku 1477 se stala abytyší kláštera Fontevrault. Byl to klášter, kde žili společně mniši a mnišky pod vedením abatyše. Pokračovala v práci své předchůdkyně Marie Bretaňské, která se snažila o reformu řádu. Zemřela roku 1491 v Poitiers a byla pohřbena v místním klášteře sv. Kříže.

Vývod z předků

Reference 

Dynastie Valois-Orléans
Francouzské osobnosti 15. století
Francouzky 15. století
Abatyše
Úmrtí v Poitiers
Pohřbení v Poitiers
Narození v roce 1464
Osoby s nejistým datem narození
Úmrtí v roce 1491
Osoby s nejistým datem úmrtí
Ženy